Florian Hudry (1994- ), coureur cycliste français ;
 Françoise Hudry (1952- ), philologue, traductrice, archiviste paléographe française ;
 Grégoire Hudry-Menos (1823-1873), publiciste savoyard ;
 Marius Hudry (1915-1994), ecclésiastique, érudit et résistant savoyard ;